Tolède peut faire référence à :

Toponymes 
 Tolède, une ville d’Espagne, capitale de Castille-La Manche.
La province de Tolède, une province de Castille-La Manche
L'archidiocèse de Tolède, le diocèse principal de la province ecclésiastique de Tolède
L'alcazar de Tolède, un édifice de Tolède
La cathédrale Santa María de Tolède, la cathédrale de cette ville
La synagogue Santa María La Blanca de Tolède, une ancienne synagogue de cette ville
La synagogue El Tránsito de Tolède, une ancienne synagogue de cette ville

Ecclésiastiques
Saints Fabrice de Tolède et Philibert de Tolède (+ 417) sont des martyrs vénérés à Tolède.
Sainte Casilda de Tolède, une sainte catholique du .
 Liste des archevêques de Tolède
 Gondéric de Tolède, archevêque de Tolède au début du 
 Sindred de Tolède, archevêque de Tolède au début du 
 Sunired de Tolède, archevêque de Tolède au début du 
 Sisbert de Tolède, archevêque de Tolède sous le règne du roi Égica
 Ildefonse de Tolède (+667), archevêque de Tolède.

Laïcs 
 Pierre Alvarez de Tolède (1484-1553), vice-roi de Naples
 Pierre Alvarez de Tolède (1546-1627), général espagnol
 Ferdinand Alvare de Tolède (1507-1582), duc d'Albe de Tormes, vice-roi de Naples, gouverneur des Pays-Bas
 Leonora Álvarez de Tolède dite Dianora, (1553– 1576), épouse de Pietro de' Medici.
 Pierre de Tolède, un traducteur du .
 Jacob ben Eléazar de Tolède, un poète, grammairien et lexicographe hébraïsant du premier tiers du .
 Francisco de Tolède (1532-1596), le premier cardinal jésuite

Autres
 Les conciles de Tolède, série de dix-huit Conseils ou Assemblées tenus à Tolède entre les années 400 et 702, sous les Wisigoths.
 Le traité de Tolède (1368), entre le roi de France Charles V et le roi de Castille Henri II.
 L'Ordre de Tolède, fondé par Luis Buñuel en 1923
 Les Amants de Tolède (1952), un film franco-italien réalisé par Henri Decoin et Fernando Palacios.
 Un bijou est dit « de Tolède » lorsque la pièce est travaillée suivant la technique du damasquinage. 
 L'« Aigle de Tolède », surnom du coureur cycliste Federico Bahamontes, le premier vainqueur espagnol, en 1959, du Tour de France.

Voir aussi

Article connexe